

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Oleszka – wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Zdzieszowice
 Oleszka – przysiółek osady Frączkowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany

Zobacz też 
 Oleszki, Oleszkowo